Hugo Thiemann, scientifique suisse, directeur du centre de recherche Batelle Research Institute;
Gabriele Thiemann-Heinen, née en 1953, femme politique belge germanophone;

Patronyme germanique